Timing-Strategie steht für:

 Timing-Strategie (Finanzwirtschaft), eine Anlagestrategie in der Finanzwirtschaft
 Timing-Strategie (länderspezifisch), die Entscheidung über den Zeitpunkt des Eintritts in einen Ländermarkt
 Timing-Strategie (länderübergreifend), die Entscheidung über den Zeitpunkt des Eintritts in internationale Märkte